Mercur poate fi:
 Mercur (element), elementul chimic cu simbolul Hg și număr atomic 80
 Mercur (planetă), o planetă din sistemul solar, cea mai apropiată de soare
 Mercur (zeu) - zeul comerțului la romani

Vezi și
Mercury